Ла Ресерва има више значења:

 Ла Ресерва (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ресерва (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ресерва (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ресерва (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ресерва (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресерва (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресерва (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресерва (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресерва (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ресерва (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ресерва (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ресерва (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику